Идолино:

 Идолино (итал. «маленький идол») — знаменитая рисмкая бронзовая скульптура.
 Идолино — деревня в Витебской области Белоруссии.